Budkov est un toponyme qui peut désigner :

Budkov, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Budkov, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie